Лаз — многозначный термин.
 Лазы — кавказский народ.
 Лаз, Лазистан — историческая область на северо-востоке Турции, территория проживания лазов.
 Лаз — подземный ход.

Населённый пункт
 Лаз —  деревня в Псковской области России, Дубровенская волость Порховского района.

Аббревиатура
 ЛАЗ — Львовский автобусный завод (г. Львов, Украина) и ряд производимых им моделей автобусов и троллейбусов.
 ЛАЗ — прежнее название футбольного клуба «Скифы» из Львова.
 ЛАЗ — Лужский абразивный завод (г. Луга, Ленинградская область). См. Луга#Промышленность.
 ЛАЗ — футбольный клуб, участник чемпионата Санкт-Петербурга. См. также Динамо (футбольный клуб, Санкт-Петербург)#С 2019. Возрождение клуба.
 ЛАЗ - Линейно-аппаратный зал (как правило на объектах связи)

См. также 
 
 
 Демьянов Лаз